Det 16. VM i svømning (, ) afholdtes i Kazan, Rusland fra 24. juli til 9. august 2015. Rusland var vært for dette stævne for første gang. Antallet af landshold (190), atleter (2.400) og antallet af medaljer (75) er det største nogensinde til VM i svømning og vandsport.

Medaljeoversigt
Der var i alt 75 medaljesæt.

 Værtsnation

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside  

 
Sport i 2015
Sport i Kasan